Eagle Falls steht für:

Eagle Falls (Kimberley), Australien
Eagle Falls (California), USA
Eagle Falls (Kentucky)
Eagle Falls (Washington)